De marktstraat is een straatnaam vaak te vinden in het hart van een traditionele dorp of stad, waar de markt wordt gehouden.

Het kan zijn verwijzen naar:

Plaatsen in Nederland 
Marktstraat, Aardenburg
Marktstraat, Gorredijk
Marktstraat, Groningen
Marktstraat, 's-Heerenberg
Marktstraat, Hoensbroek
Marktstraat, Kaatsheuvel
Marktstraat, Marum
Marktstraat, Musselkanaal
Marktstraat, Ravenstein
Marktstraat, Scherpenzeel
Marktstraat, Sneek
Marktstraat, Wormerveer

Plaatsen in België 

Marktstraat, Harelbeke
Marktstraat, Izegem
Marktstraat, Nieuwpoort
Marktstraat, Dilbeek
Marktstraat, Maldegem